Osoby noszące nazwisko Morel:
 Danuta Morel – polska piosenkarka oraz aktorka teatralna i filmowa
 Gaël Morel (ur. 1972) – francuski aktor, reżyser i scenarzysta
 Henryk Morel (1937–1968) – polski rzeźbiarz, ceramik, rysownik , pedagog, współautor spektakli audiowizualnych
 Salomon Morel (1919–2007) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa w PRL

Inne:
 Morel – rzeka we Francji, w departamencie Sabaudia, dopływ rzeki Isère
 Saint-Morel – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Szampania-Ardeny, w departamencie Ardennes.